Екатерининское училище — название нескольких женских учебных заведений в Российской империи:

 Петербургское училище ордена св. Екатерины (открыто в 1798 году)
 Московское училище ордена св. Екатерины (основано в 1802 году)
 Екатерининское училище в Риге (основано в 1789 году)
 Екатерининское училище в Олонце

См. также 
 Екатерининский институт